Villa Oliva – distretto del Paraguay
Villa Buonvisi Oliva – villa cinquecentesca sita in località San Pancrazio, nel comune di Lucca